Die German Open 2023 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. März 2023 in Mülheim an der Ruhr statt.

Austragungsort 
 Westenergie Sporthalle

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (1. Runde)
 Kodai Naraoka (1. Runde)
 Loh Kean Yew (2. Runde)
 Lu Guangzu (Viertelfinale)
 Lakshya Sen (1. Runde)
 Zhao Junpeng (2. Runde)
 Shi Yuqi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi
 An Se-young
 Chen Yufei (Halbfinale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Wang Zhiyi (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Han Yue (1. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Liu Yuchen / Ou Xuanyi (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
 Liang Weikeng / Wang Chang (1. Runde)
 Choi Sol-gyu / Kim Won-ho
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida 
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Viertelfinale)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
 Baek Ha-na / Lee So-hee

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (2. Runde)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (2. Runde)
 Robin Tabeling / Selena Piek (zurückgezogen)
 Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2023
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
Badminton 2023